La Supercoupe de l'UEFA 1991 est une compétition de football opposant l'Étoile rouge de Belgrade, vainqueur de la Coupe des clubs champions européens 1990-1991 à Manchester United, vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football 1990-1991. La rencontre devait se jouer en un match aller-retour, mais la guerre de Yougoslavie a amené l'UEFA à annuler le match de Belgrade.

Le match s'est joué le , et s'est terminé sur une victoire par 1 but à 0 des Mancuniens.

Feuille de match

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe des clubs champions européens 1990-1991 
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football 1990-1991

Lien externe 
  Résumé de la rencontre sur UEFA.com

1991
Événement sportif international en Angleterre
Événement sportif à Manchester
Football à Manchester
Compétition de football en Angleterre
Face-à-face du Manchester United Football Club
Face-à-face du FK Étoile rouge de Belgrade
Supercoupe
Sport en Angleterre en 1991
Sport en novembre 1991
Football MS